Pot Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pot Island (Connecticut)
 Pot Island (Maryland)
 Pot Island (New Hampshire)